Zill ist der Familienname folgender Personen:

 Didi Zill, (* 1938), deutscher Musiker und Fotograf
 Egon Zill (1906–1974), deutscher SS-Sturmbannführer und Kommandeur verschiedener Konzentrationslager
 Hilmar Zill (* 1940), Grafiker aus Rostock, der verschiedene Briefmarken in Deutschland entwarf
 Martin Zill (1907–1978), deutscher Architekt
 Rüdiger Zill (* 1958), deutscher Philosoph
 Wolfgang Zill (1941–1969), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze

Siehe auch:
 Zil